Mačkovac je lahko:
 Mačkovac, Kruševac (Srbija)
 Mačkovac, Kuršumlija (Srbija)
 Mačkovac, Lopare (Bosna in Hercegovina)
 Mačkovac, Vrbje (Hrvaška)
 Mačkovac, Voćin (Hrvaška)